Charles Willoughby est un nom pouvant désigner:

 (1536/7-1610/12), pair anglais
 (1650-1679), pair anglais
 (1681-1715), pair anglais
 (1892-1972), major général américain
Charles Willoughby (1894-1995), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi

Willoughby, Charles